

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 436, w tym 32 podstawowe

 Stara Wieś – dawna część wsi Gilino w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk
 Stara Wieś – dawna część wsi Giżyno w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk
 Stara Wieś – dawna część wsi Rudowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk
 Stara Wieś – dawna część wsi Ułtowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bielsk
 Stara Wieś – dawna część wsi Rębowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

Części miejscowości w Polsce występujące tylko w PRNG 
 W bazie PRNG jest ich 152
 Stara Wieś – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Stara Wieś – część miasta Kraków
 Stara Wieś – część miasta Szydłowiec
 Stara Wieś – część miasta Tomaszów Mazowiecki

Miejscowości w innych państwach 
Na Białorusi:
 Stara Wieś – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Stara Wieś – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
Na Ukrainie:
 Stara Wieś – wieś w obwodzie lwowskim
 Stara Wieś – wieś w rejonie drohobyckim należącym do obwodu lwowskiego
 Stara Wieś – wieś w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego

Inne:
 Stara Wieś Spiska – miejscowość na Spiszu na Słowacji

Inne 
 Stara Wieś – przystanek kolejowy w Starej Wsi, w województwie mazowieckim, w Polsce
 Stara Wieś – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Woronicze, w rejonie zelwieńskim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi
 Stara Wieś – stacja kolejowa techniczna w Kutnie, w województwie łódzkim, w Polsce

Zobacz też 

Nazwy miejscowości w Polsce